Саратога може да се отнася за:

 Саратога (Калифорния);
 Саратога (окръг, Ню Йорк);
 Саратога (град, Ню Йорк);
 Саратога (Северна Каролина);
 Саратога (Индиана);
 Саратога (Уисконсин);
 Саратога Спрингс, Ню Йорк;
 Саратога Спрингс, Юта;
 Битка при Саратога;
 Саратога (CV-3) – самолетоносач.
 Саратога (филм, 1945);